Золингенский вокзал () — главный железнодорожный вокзал в городе Золинген (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия). Вокзал расположен в городском районе Олигз и является одной из наиболее значительных железнодорожных станций на участке Вупперталь-Кёльн. По немецкой системе классификации вокзал Золингена относится к категории 2.

История 
Станция в Олигзе (Олигз был включён в состав города Золинген 1 августа 1929 года) был открыт 25 сентября 1867 года Бранденбургской железнодорожной компанией на железнодорожном участке Груйтен-Кёльн-Дойц. Первоначально станция получила имя Олигз-Вальд (). В 1890 году из названия станции убрали слово Вальд. В 1894 году был запущен в эксплуатацию железнодорожный участок Дюссельдорф-Золинген и станция Олигз стала узловой. После включения Олигза в состав города Золинген 1 августа 1929 года станция получила имя Solingen-Олигз ().

По своему транспортному значению станция в Олигзе всегда превосходила все остальные станции в Золингене вследствие чего 10 декабря 2006 года получил своё современное название — Главный вокзал Золингена.

Движение поездов по станции Золинген

IC и ICE

RE, RB и S-Bahn

Ссылки 
 Схема путей золингенского вокзала

Здания и сооружения Золингена
Вокзалы Северного Рейна-Вестфалии
VRR